Лило () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лило, Владимир Станиславович (род. 1971) — российский мультимедиахудожник, куратор, актёр, режиссёр, экспозиционер.
 Лило, Гордон Дарси (род. 1965) — государственный и политический деятель, премьер-министр Соломоновых Островов с 16 ноября 2011 года. См. также 
 Диди-Лило — посёлок городского типа в Грузии близ (в 4,5 км к востоку) центра Тбилиси.
 «Лило и Стич» — 42-й полнометражный анимационный фильм студии Уолта Диснея, выпущенный в 2002 году.